Hemmerlein ist der Familienname folgender Personen:
 Candidus Hemmerlein (1743–1814), letzter Abt des Klosters Langheim 
 Georg Hemmerlein (1913–2003), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Robert Hemmerlein (* 1959), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Hemmerle